Вітів Анатолій Миколайович — народний депутат України 7-го скликання.
 Вітів Ігор Йосифович — український футболіст, воротар.
 Вітів Михайло Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вітів Петро Іванович (* 1956) — український учасник національно-визвольних змагань, політв'язень. Кавалер ордена «За мужність» I ступеня.
Прізвища